«Капита́н Белоу́сов» — дизель-электрический ледокол балтийского типа мощностью в 10500 л. с.
Построен в 1953 году на Хельсинкской верфи «Wärtsilä» (Вяртсиля) по заказу СССР. Назван в честь Михаила Прокофьевича Белоусова.

Ледокол имел два кормовых и два носовых винта.

Принимал ледокол в Финляндии и был его первым капитаном Федор Иванович Федосеев.

Ледокол вышел на трассы Северного морского пути в 1955 году.
В 1957 году в сложных ледовых условиях получил повреждения винтов и стал на зимовку во льдах в районе Тикси. Винты были сменены на плаву за время зимовки.

В 1958—1972 годах капитаном ледокола был Константин Константинович Бызов.

До 2004 года ледокол принадлежал Азовскому морскому пароходству.
В том же году Национальный банк Украины выпустил памятную монету «Ледокол „Капитан Белоусов“» номиналом пять гривен количеством 30 тысяч штук.

В 2009 году за счёт Мариупольского торгового порта была осуществлена реновация ледокола, в ходе которой были установлены 6 новых дизель-генераторов фирмы «Caterpillar». Мощность возросла до 12000 л.с.  4 винта , 2 кормовых, 2 носовых. Современная скорость до 14 узлов.

В настоящее время ледокол принадлежит Мариупольскому морскому торговому порту и в зимний период выполняет работу по проводке судов в Азовском море..

Капитаны ледокола

Репий Анатолий Петрович 

Чайковский Василий

Шуляк Александр Иванович

Примечания

Ссылки 
 «Капитан Белоусов», ледокол
 Ледокол «Капитан Белоусов» к зимней навигации готов. Без смены… // Приазовский рабочий № 189, 17 Декабря 2005 года
 Мариупольский порт оснастит ледокол «Капитан Белоусов» двигателями «Damen» (Голландия)
 Ледокол «Капитан Белоусов» и УТС у Северного мола
 Мариупольский ледокол готов к зимней вахте // Ильичёвец № 137, 10 декабря 2009 года

Ледоколы СССР
Ледоколы Украины
Появились в 1953 году
Теплоходы
Суда по алфавиту
Появились в 1950-е годы в Финляндии
1953 год в Финляндии